35-я гвардейская механизированная Каменец-Подольская Краснознамённая, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого бригада — гвардейская механизированная бригада Красной армии в годы Великой Отечественной войны.

Условное наименование — войсковая часть полевая почта (в/ч пп) № 22055.

Сокращённое наименование — 35 гв. мехбр.

История формирования 
На основании приказа НКО СССР № 050 от 17 марта 1945 года «О преобразовании 4 танковой армии в гвардейскую» 49-я механизированная Каменец-Подольская орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого бригада была преобразована в гвардейскую. Директивой Генштаба КА № орг/4/83437 от 4 апреля 1945 года бригаде был присвоен новый номер 35-я гвардейская механизированная Каменец-Подольская орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого бригада. 127-й танковый полк был переименован в 116-й гвардейский танковый полк.

Фактическое переименование произошло только 15 апреля 1945 года после выхода приказа 4-й гвардейской танковой армии.

Участие в боевых действиях 
Период вхождения в действующую армию: 17 марта 1945 — 11 мая 1945 года.

С 17 по 20 марта 1945 года бригада наступала в направлении: Клаинцейндель, Бехау, Отмахау.

С 21 по 26 марта вела оборонительные бои на реке Нейсе в районах: Фриденталь, Шеманедорф.

С 27 марта по 4 апреля бригада вела наступательные бои по окружению Ротиборской группировки противника.

11 апреля 1945 года бригада была передислоцирована в район Клеин-Зельтен, где занималась приведением в боевую готовность матчасти и вооружения. 16 апреля бригада выступила по маршруту Альт Кебельн, Кромлау и форсировав Нейсе сосредоточилась в лесу южнее Емашу. К исходу 16 апреля заняла Шлайфе и перешла в наступление в направлении Нойштадт, Шпревитц. 18 апреля 3-й мотострелковый батальон форсировал реку Шпрее и содействовал 16-й гвардейской механизированной бригаде по захвату плацдарма на западном берегу реки в районе Шпреталь. С рассветом 19 апреля части бригады переправились через Шпрее и штурмом заняли Бригитенхоф, Терппе, Вальсфурт. В 8.00 20 апреля 35-я бригада вместе с 16-й бригадой ударами с востока и юго-востока овладела Блунау, в 10.00 сломив сопротивление противника захватила Цолльхаус.

21 апреля бригада передислоцировалась в район Шленцер откуда 22 апреля перешла в наступление, к 19.20 захватила Рибен
и развивая наступление в 21.00 овладела Цаухбитц. 23 апреля бригада в 10.00 сломив сопротивление противника овладела Штюккен и преследуя противника схода овладела Тремсдорф и Фресдорф, в 18.00 овладела Бильденбрух. 24 апреля бригада продолжая наступательные бои овладела Дамсдорф, Гросс Кроитц, Езерин, Шмергов, в 15.00 форсировав реку Хабель сломила упорное сопротивление противника захватила Кетцин. В 23.30 в районе Этцин соединилась с 238-й стрелковой дивизией 1-го Белорусского фронта наступающего с севера, завершив полное окружение Берлина.

В 7.00 25 апреля 1945 года передовой отряд бригады в составе 1-го мотострелкового батальона с 6-ю танками начал действовать в направлении Потсдам. В течение двух дней части бригады вели бои за овладение Потсдам, к исходу 27 апреля захватили город соединившись с частями 10-го танкового корпуса.

28 апреля бригада сменила дислокацию и начала наступление в направлении Бранденбург. В 17.00 30 апреля 2-й мотострелковый батальон действуя совместно с 16-й бригадой с востока, соединился с частями 1-го белорусского фронта наступавшими с запада.

С 6 по 10 мая 1945 года бригада в составе корпуса наступала в направлении города Прага.

Состав 
 Управление бригады (штат № 010/420)
 1-й мотострелковый батальон (штат № 010/421)
 2-й мотострелковый батальон (штат № 010/421)
 3-й мотострелковый батальон (штат № 010/421)
 Миномётный батальон (штат № 010/422)
 Артиллерийский дивизион (штат № 010/423)
 Рота ПТР (штат № 010/424)
 Рота автоматчиков (штат № 010/425)
 Разведывательная рота (штат № 010/426)
 Рота управления (штат № 010/427)
 Рота техобеспечения (штат № 010/428)
 Инженерно-минная рота (штат № 010/429)
 Автомобильная рота (штат № 010/430)
 Медико-санитарный взвод (штат № 010/431)
 Зенитно-пулемётная рота (штат № 010/451)
 116-й гвардейский танковый полк (штат № 010/465)

Подчинение

Командование бригады

Командир бригады 
 Селиванчик, Николай Яковлевич (17.03.1945 — 11.04.1945), гвардии полковник;
 Туркин, Пётр Никитович (11.04.1945 — 26.06.1945), гвардии полковник

Заместитель командира бригады по строевой части 
 Старовойт Григорий Васильевич (17.03.1945 — 26.06.1945), гвардии подполковник

Начальники штаба бригады 
 Архипов Аркадий Афанасьевич (17.03.1945 — 11.04.1945), гвардии подполковник;
 Нестеренко Владимир Ильич (11.04.1945 — 26.06.1945), гвардии майор, гвардии подполковник

Начальник политотдела, заместитель командира по политической части 
 Скряго Афанасий Георгиевич (17.03.1945 — 26.06.1945), гвардии подполковник

Награды и почётные наименования 

Также был удостоен наград и почётных наименований входивший в состав бригады:

Отличившиеся воины

Послевоенная история 
10 июля 1945 года, в соответствии с директивой Ставки Верховного Главнокомандования № 11096 от 29 мая 1945 года, 35-я гвардейская механизированная бригада, в составе 6-го гвардейского механизированного корпуса вошла в Центральную группу войск.

26 июня 1945 года, на основании приказа НКО СССР № 0013 от 10 июня 1945 года, 35-я гвардейская механизированная бригада была преобразована в 35-й гвардейский механизированный полк (в/ч 22055) в составе 6-й гвардейской механизированной дивизии (в/ч 89428).

Примечания

Источники

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Механизированные бригады СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1945 году
Советская гвардия
Гвардейские бригады
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году